Love Hurts ("l'amore fa male" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Mal d'amore (Love Hurts) – film del 1990 diretto da Bud Yorkin
Love Hurts – film del 2009 diretto da Barra Grant con Carrie Anne Moss

Musica 
 Love Hurts – canzone composta da Boudleaux Bryant ed incisa per la prima volta dai The Everly Brothers nell'album A Date With the Everly Brothers del 1960
 Love Hurts - Hammylou Harris & Gram Parsons del 1973
Love Hurts – album di Elaine Paige del 1985
Love Hurts – album di Cher del 1991
Love Hurts – singolo di Cher del 1991, dall'album omonimo
Love Hurts – singolo degli Incubus del 2007, dall'album Light Grenades

Televisione 
Love Hurts – serie televisiva del 1992-1994